Oceaniska U19-mästerskapet i fotboll (innan 2018 var det en U20-turnering) är en turnering som hålls vartannat år i Oceanien för att kora U20-mästarna i fotboll för regionen. Mästerskapet kvalificerar även lag till U20-världsmästerskapet i fotboll som även det spelas vartannat år. Alla lag som är medlemmar i OFC får deltaga i turneringen. Turneringen har spelats från och med 1974, då turneringen vanns av Tahiti. Mellan 1978 och 2005 vann Australien samtliga turneringar förutom två, som vanns av Nya Zeeland. Efter mästerskapet 2005 lämnade Australien OFC för att istället bli medlemmar i asiatiska AFC.

Tidigare vinnare

Fotboll i Oceanien